AEGEE-Delft (voluit Association des États-Généraux des Étudiants de l'Europe-Delft) is een Delftse studentenvereniging, opgericht op 16 december 1986. Deze Nederlandse vereniging maakt onderdeel uit van de overkoepelende Europese studentenvereniging AEGEE, een netwerk van ruim 160 studentenverenigingen gevestigd in ongeveer veertig landen. Hoewel de vereniging in Delft veel weg heeft van een studentengezelligheidsvereniging, kent ze door dit Europese netwerk ook een sterk thematisch karakter, wat zich uit door veel reizen en activiteiten door heel Europa. In begin 2020 telde AEGEE-Delft 210 leden.

Algemeen
AEGEE-Delft streeft ernaar om een toegankelijke vereniging te zijn, voor zowel studenten van de Technische Universiteit Delft als de hogescholen in de stad. De vereniging heeft een open karakter en kent hierdoor geen ontgroening. In plaats hiervan leren de vereniging kennen door middel van een serie activiteiten in september, met als hoogtepunt een introductieweekend en een liftreis. AEGEE-Delft heeft geen eigen sociëteit, maar komt in plaats daarvan samen voor de wekelijkse borrel in het pand van de Delftsche Studenten Bond. Andere activiteiten worden georganiseerd in en rond het kantoor van AEGEE-Delft in het voormalige gebouw voor Geodesie aan de Kanaalweg.

Activiteiten
AEGEE-Delft kenmerkt zich door een divers aanbod van activiteiten, die zowel in en rond Delft als internationaal plaatsvinden. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn onder andere een introductieweekend, het Dies kerstdiner, wat in 2016 in Slot Assumburg plaatsvond, en een valentijnsdiner met AEGEE-Utrecht. Daarnaast vindt wekelijks een diner plaats met daaropvolgend een borrel, welke soms een inhoudelijke activiteit bevat. Verder organiseren de verschillende commissies activiteiten zoals feesten, ledenweekenden, lezingen, film- of spelletjesavonden en uitjes. Naast deze lokale activiteiten worden er reizen, evenementen en uitwisselingen met andere AEGEE-locals georganiseerd.

Commissies, werkgroepen en disputen
De commissies en werkgroepen van de vereniging organiseren activiteiten en (lift-)reizen of werken aan projecten als promotie en de website. Elk lid kan bijdragen in een of meerdere commissies of werkgroepen. Deze bestaan meestal uit leden van verschillende jaarlagen. AEGEE-Delft heeft de volgende commissies en werkgroepen:

Commissies
 AOWee: organiseert het programma van AEGEE-Delft in de OWee.
 't Collectief: organiseert AEGEE-Delfts jaarlijkse festival, 't Collectief.
 ComPASS: verzorgt de promotie, inhoud en uitvoering van borrels
 EuroCom: maakt leden meer bewust van AEGEE-Europe en AEGEE activiteiten in Europa. 
 EventsCom: organiseert feesten en evenementen.
 IntroCom: organiseert en coördineert de activiteiten van AEGEE-Delft in de introductieperiode.
 JaBoCom: maakt het jaarboek.
 LiftCom: organiseert de liftreizen en liftwedstrijden.
 ReisCom: organiseert de overige reizen.
 Summer University Commissie: organiseert een Summer University.
 Tandem Delft: is een project voor talenuitwisseling in samenwerking met Delft International Student Society (DISS).
 WiSpoCom: organiseert een wintersportreis samen met een andere AEGEE local.
Werkgroepen

 Batavierenrace: organiseert de deelname van AEGEE-Delft aan de Batavierenrace.
 COMMITT: onderhoudt de website en voorziet in alle IT zaken.
 FR-werkgroep: geeft onder andere fundraisingadvies aan commissies en coördineert sponsoraanvragen van commissies.
 HR-werkgroep: wijzigt het Huishoudelijk Reglement (HR).
 KOOKT: verzorgt eens per maand een themadiner.
 Leadership Academy: organiseert een European School on Leadership.
 Promotiewerkgroep: ontwerpt een huisstijl en promotiemateriaal. 

Naast commissies en werkgroepen kent AEGEE-Delft een disputensysteem waarin leden uit verschillende jaarlagen in kleinere groepen samenkomen, door bijvoorbeeld gezamenlijk te eten of op een dispuutsreis te gaan. AEGEE-Delft heeft de volgende disputen:

 Unibrouw: het bierbrouwdispuut.
 Heerendispuut Semper Florens: het herendispuut.
 Zandstorm: het nostalgisch dispuut.
 Papillon: het vrouwendispuut.

Reizen
Er worden per jaar meerdere reizen georganiseerd, vrijwel altijd binnen Europa. Drie reizen per jaar zijn liftreizen of -wedstrijden, waarbij in koppels naar bestemmingen zoals Parijs, Berlijn of Boedapest wordt gelift. Om de kosten van de reizen laag te houden, wordt vaak gekozen voor minder conventionele reisbestemmingen, zoals Oost-Europa. Ook worden deelnemers regelmatig gehost door leden van de AEGEE-local in de bezochte bestemming, wat de kosten verder omlaag brengt.

Europees Netwerk
Hoewel de meeste activiteiten binnen AEGEE-Delft gericht zijn op de eigen leden, worden er ook regelmatig evenementen opgezet voor zusterverenigingen uit het Europese netwerk van AEGEE. Op hun beurt organiseren deze zusterverenigingen (binnen het netwerk locals genoemd) ook dit soort evenementen, wat leidt tot tal van exchanges tussen de locals. Als gevolg hiervan bouwen veel leden internationale vriendschappen en culturele ontwikkeling op. Daardoor wordt AEGEE-Delft vaak gezien als een 'internationale vereniging', maar dit moet niet verward worden met verenigingen die gericht zijn op internationale studenten: de leden van AEGEE-Delft zijn vrijwel allemaal Nederlands, dan wel Nederlandstalig.

Externe links 
 aegee-delft.nl
 aegee.org

Referenties 

Studentengezelligheidsvereniging
Studentenvereniging in Delft